Spojení písmene C a číslice 8 může mít různé významy:

 C8 – televizní kanál
 Citroën C8
 c8 – pole šachovnice
 Colt Canada C8 – kanadská útočná puška